Jachad (hebrejsky יחד, doslova „Společně“) má více významů:
 Jachad – izraelská politická strana založená roku 2014 bývalým předsedou strany Šas Eli Jišajem, původně pod názvem ha-Am itanu
 Jachad – izraelská politická strana založená roku 1984 bývalým prezidentem Ezerem Weizmanem
 Nové hnutí-Merec – současná izraelská politická strana, v minulosti vystupující pod názvem Merec-Jachad, ještě dříve Jachad a předtím jako Merec
 Jachad – vesnice typu kibuc v severním Izraeli, administrativně připojená k sousední obci Hararit